

Familles 
 Famille de vicomtes du Maine qui a tenu la vicomté de Beaumont-au-Maine, Fresnay et Sainte-Suzanne du . Le plus connu de ces seigneurs fut Hubert de Beaumont-au-Maine, qui soutint victorieusement un siège de quatre ans de Guillaume le Conquérant. Différents membres de la famille contribuèrent à restaurer l'Abbaye d'Évron, à fonder le prieuré de Solesmes, le Prieuré de Vivoin, l'Abbaye d'Étival-en-Charnie et la Chartreuse du Parc-en-Charnie.
 Beaumont, une famille normande issue de Bernard le Danois, qui fait partie des grandes familles baronniales anglo-normandes qui s'enracinèrent en Angleterre après la conquête normande.
 Famille Beaumont-Bressuire, seigneurs de Bressuire, de Commequiers, de La Forêt-sur-Sèvre, de Missé et du Plessis-Macé.
 Famille Beaumont-Gâtinais, lignée de seigneurs originaires de l'ancien comté du Gâtinais depuis le Moyen Âge.
 Famille  ().
 Famille des Beaumont d'Autichamp.
 Famille Bonnin de La Bonninière de Beaumont.

Patronyme 

 Albanis Beaumont (1753-1810), ingénieur et géographe savoyard ;
 Alexandre Beaumont (1827-1909), juriste, librettiste, dramaturge et romancier français ;
 Alfred Beaumont (1829-1869), directeur d'opéra français ;
 Antony Beaumont (1949-), musicologue, écrivain, chef d'orchestre et violoniste anglais et allemand ;
 Beaumont (1922-1994), auteur de bande dessinée espagnol ;
 William B. Beaumont (1952-), joueur de rugby à XV anglais, président de World Rugby depuis 2016 ;
 Charles Beaumont, (1929-1967), auteur et scénariste américain de science-fiction, de récits fantastiques et policiers ;
  ;
 Charles Marie de Beaumont d'Autichamp (1770-1859), militaire français, servit dans l'Armée catholique et royale et les révoltes de Vendée ;
 Christophe de Beaumont (1703-1781), religieux français ;
 Christophe Armand Paul Alexandre de Beaumont (1770-1841), homme politique français, préfet et député ; 
 Claudio Francesco Beaumont (1694-1766), peintre turinois ;
 Cyril W. Beaumont (1891-1976), libraire, musicologue, écrivain, éditeur et critique de danse britannique ;
 Daniel Beaumont (1940-), coureur cycliste français ;
 Monseigneur Étienne André François de Paule Fallot de Beaumont de Beaupré (1750-1835), homme d’Église français ;
 Félix-Bellator de Beaumont (1794-1866), homme politique français ; 
 Francis Beaumont (1585-1615), acteur dramatique anglais ;
 Gabrielle Beaumont (1942-2022), réalisatrice, productrice, scénariste et actrice anglaise ;
 Gustave de Beaumont (1802-1866), homme politique français ;
 Gustave Henri de Beaumont (1851-1922), peintre, dessinateur et illustrateur suisse ;
 Harry Beaumont (1888-1966), réalisateur américain ;
 Hubert de Beaumont, vicomte du Maine (ca. 1030-ca. 1095) ;
 Hugh Beaumont (1909-1982), acteur américain ;
 Hugues de Beaumont (1874-1947), peintre français ;
 Jack Beaumont (1993-), rameur britannique ;
  ;
  ;
 Jean Thérèse de Beaumont d’Autichamp (1738-1831), militaire français, général servit la Monarchie, la Russie, la Restauration ;
 Jean-Baptiste Beaumont (ca. 1768-1852), sculpteur français ;
 Jean-Louis Beaumont (1925-2013), homme politique français ;
 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780), écrivain français ;
 Jean-Olivier de la Bonninière de Beaumont (1840-1906), officier de marine ;
  ou Louis de Beaumont (1355-1388), seigneur de Bressuire ;
  ou Louis de Beaumont, appelé également Louis de Beaumont-la-Forest (1407-1477), chevalier et seigneur de Bressuire, seigneur de La Forest, du Plessis-Macé, de Missé, de Commequiers, sénéchal du Poitou et chambellan de  ;
 Louis III de Beaumont, évêque de Paris (1472-1492), fils de Louis II ;
 Lucy Beaumont (1873-1937), actrice anglaise ;
 Lyne Beaumont (1978-), nageuse synchronisée canadienne ;
 Marc Antoine de Beaumont (1763-1830), militaire français ;
 Marc Beaumont (1930-), général français ;
 Marc Beaumont (1984-), coureur cycliste britannique ;
 Averil Beaumont (1831-1912), écrivaine britannique ;
 Marie-Claude Beaumont, de son vrai nom Marie-Claude Charmasson (1941-), pilote automobile française ;
 Maxime Beaumont (1982-), kayakiste français ;
 Patrice Beaumont (1978-), professeur des écoles ;
 Pauline de Beaumont (1768-1803), femme de lettres française ;
 René Beaumont (1940-) , homme politique français ;
 Scott Beaumont (1978-), coureur cycliste britannique ;
 Serge Beaumont (1926-1958), capitaine français mort au combat ;
 William Beaumont (1785-1853), chirurgien américain connu pour ses recherches sur la digestion humaine.

Pseudonyme 

 Germaine Battendier (1890-1983), journaliste et romancière française.

Histoire 
La Loi ou Coutume de Beaumont est une charte accordée en 1182 par Guillaume aux Blanches Mains, archevêque de Reims, aux habitants de Beaumont-en-Argonne. Elle a été copiée dans de nombreux fiefs situés actuellement  dans le nord-est de la France, le sud de la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle a eu une importance considérable, dans ces territoires, jusqu'à la fin du .

Hydronyme

Beaumont, une rivière de la région d'Otago dans le district Central Otago de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande, et un affluent du fleuve Clutha.

Toponyme

Beaumont, une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;
 Beaumont, un hameau de la commune de Stavelot, ville francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Liège ;

Beaumont, municipalité canadienne du Québec située dans la MRC de Bellechasse près de Lévis ;
 Barrage Beaumont, centrale hydroélectrique appartenant à Hydro-Québec située sur la rivière Saint-Maurice ;
 Beaumont, Alberta, municipalité albertaine située près d'Edmonton ;
 Beaumont, au Nouveau-Brunswick, ancienne réserve indienne et quartier de Memramcook ;

Beaumont, ville de l'État de la Californie ;
 Beaumont, ville de l'État du Mississippi ;
 Beaumont, ville de l'État du Texas ;



Communes dont le nom est Beaumont 
 Beaumont, commune française de l'Ardèche ;
 Beaumont, commune française de la Corrèze ;
 Beaumont, commune française du Gers ;
 Beaumont, commune française de la Haute-Loire ;
 Beaumont, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Beaumont, ancienne commune française de la Nièvre, auj. intégrée à Beaumont-Sardolles ;
 Beaumont, ancienne commune française du Pas-de-Calais, aujourd'hui intégrée à Hénin-Beaumont ;
 Beaumont, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Beaumont, commune française de la Haute-Savoie ;
 Beaumont, commune française de la Vienne ;
 Beaumont, commune française de l'Yonne ;

Communes dont le nom contient Beaumont 
 Beaumont-de-Lomagne, commune française de Tarn-et-Garonne (gentilé : Beaumontois) ;
 Beaumont-de-Pertuis, commune française de Vaucluse (gentilé : Beaumontais) ;
 Beaumont-du-Gâtinais, commune française de Seine-et-Marne ;
 Beaumont-du-Lac, commune française du Haute-Vienne ;
 Beaumont-du-Périgord, commune française de la Dordogne appelée simplement Beaumont jusqu’en 2001 ;
 Beaumont-du-Ventoux, commune française de Vaucluse (gentilé : Beaumonais) ;
 Beaumont-en-Argonne, commune française des Ardennes ;
 Beaumont-en-Artois, ancienne commune française du Pas-de-Calais, auj. intégrée à Hénin-Beaumont ;
 Beaumont-en-Auge, commune française du Calvados ;
 Beaumont-en-Beine, commune française de l'Aisne ;
 Beaumont-en-Cambrésis, commune française du Nord ;
 Beaumont-en-Diois, commune française de la Drôme ;
 Beaumont-en-Verdunois, commune française de la Meuse ;
 Beaumont-en-Véron, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Beaumont-Hague, ancienne commune française de la Manche ;
 Beaumont-Hamel, commune française de la Somme ;
 Beaumont-la-Ferrière, commune française de la Nièvre ;
 Beaumont-la-Ronce, ancienne commune française d'Indre-et-Loire ;
 Beaumont-le-Hareng, commune française de la Seine-Maritime ;
 Beaumont-le-Richard, ancienne commune française du Calvados, aujourd'hui rattachée à Englesqueville-la-Percée ;
 le château de Beaumont-le-Richard
 Beaumont-le-Roger, commune française de l'Eure ;
 Beaumont-le-Vicomte, aujourd'hui Beaumont-sur-Sarthe ;
 Beaumont-les-Autels, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Beaumont-les-Nonains, commune française de l'Oise ;
 Beaumont-lès-Randan, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Beaumont-lès-Valence, commune française de la Drôme (gentilé : Beaumontais) ;
 Beaumont-Louestault, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Beaumont-Monteux, commune française de la Drôme ;
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, commune française de la Mayenne ;
 Beaumont-Pied-de-Bœuf, commune française de la Sarthe ;
 Beaumont-Sardolles, commune française de la Nièvre ;
 Beaumont-sur-Dême, commune française de la Sarthe ;
 Beaumont-sur-Grosne, commune française de Saône-et-Loire (gentilé : Belmontois) ;
 Beaumont-sur-Lèze, commune française de la Haute-Garonne ;
 Beaumont-sur-Oise, commune française du Val-d'Oise (gentilé : Beaumontois) ;
 Beaumont-sur-Sarthe, commune française de la Sarthe (gentilé : Belmontais) ;
 Beaumont-sur-Vesle, commune française de la Marne ;
 Beaumont-sur-Vingeanne, commune française de la Côte-d'Or, dont :
 Château de Beaumont-sur-Vingeanne ;
 Beaumont-Village, commune française d'Indre-et-Loire ;
 Hénin-Beaumont, commune française du Pas-de-Calais, fusion d'Hénin-Liétard et Beaumont (ou Beaumont-en-Artois) ;

 Région 
 Beaumont, région naturelle de l'Isère située dans les Alpes du sud ;

 Cantons 
 Canton de Beaumont (Puy-de-Dôme) ;
 Canton de Beaumont-du-Périgord (Dordogne) ;
 Canton de Beaumont-le-Roger, ancien canton de l'Eure ;

 Quartier 
 Beaumont, quartier du  de Marseille, officiellement compris dans celui de Saint-Julien; 

 Autres 
 Parc Beaumont, parc situé à Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;
 Palais Beaumont, palais situé à dans ce parc ;

 Division administrative des Églises chrétiennes 
 Beaumont, doyenné du diocèse de Pontoise ;

  
 Beaumont, commune du département de Grand'Anse, arrondissement de Corail ;

  
 Beaumont, quartier de la ville de  Biel/Bienne ;
 Beaumont, quartier de la ville de Fribourg ;

  
 Beaumont, petite ville de l’intérieur de la région d’Otago, dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

 Autres 
 Loi de Beaumont, une charte de 1182 qui régissait l'affranchissement de communes dans le nord-est de la France, une partie du sud de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg
 Beaumont, un fromage de Savoie
 Blanche de Beaumont, le personnage principal d'une légende québécoise
 Beaumont, un cratère de la Lune
 Palais de Beaumont, la résidence royale des rois d'Angleterre de 1130 jusqu'à Édouard II en 1318
 Palais Beaumont, un centre de congrès à Pau (France)
 Beaumont'', le nom d'un navire de la Compagnie des Indes lancé en 1762, qui fit cinq voyages en Chine
 Beaumont–Adams revolver, une arme à feu

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français